Гордість і упередження — роман англійської письменниці Джейн Остін.

Екранізації

Фільми 
 Гордість і упередження — фільм англійського продюсера і сценариста Майкла Баррі 1938 року.
 Гордість і упередження — фільм американського кінорежисера Роберта Леонарда 1940 року.
 Гордість і упередження — фільм англійського кінорежисера Джо Райта 2005 року.

Телесеріали 
 Гордість і упередження — телесеріал англійського кінорежисера Кемпбелла Логана 1952 року.
 Гордість і упередження — британський телесеріал 1958 року (продюсерка — Барбара Бернем).
 Гордість і упередження — британський телесеріал кінорежисерки Джоан Крафт 1967 року.
 Гордість і упередження — телесеріал кінорежисера Сиріла Кока 1980 року, з Елізабет Ґарві у головній ролі.
 Гордість і упередження — телесеріал англійського кінорежисера Саймона Ленгтона 1995 року.